FK Nevėžis, celým názvem Futbolo klubas Nevėžis, je litevský fotbalový klub z města Kėdainiai. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Založen byl v roce 1945 jako Spartakas.

Úspěchy 
A klasė (D1)
Vítěz (3x): 1966, 1972, 1973
 Litevský fotbalový pohár (5×)
1967, 1968, 1970, 1972, 1973

Sezóny

Soupiska 
Aktuální k 12. 03. 2023 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Bývalí trenéři
  Vitalijus Stankevičius (2004–2005, 2016, 2017–2021)
  Darius Gvildys (2021–...)

Reference

Externí odkazy 
 fknevezis.lt
 Soccerway
 alyga.lt
 Globalsportsarchive

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1945